Val Bondasca – valle svizzera, laterale della Val Bregaglia
 Bondasca – torrente che percorre la Val Bondasca
 Cima della Bondasca – montagna dei Monti della Val Bregaglia (nelle Alpi Retiche occidentali)